Annette Humpe (1950-), chanteuse de pop et productrice musicale allemande ;
 Inga Humpe (1956-), musicienne de pop allemande et compositrice.
Patronyme germanique